Мерит може да се отнася за:

 Абрахам Мерит (1884-1943), американски писател
 Мерит (митология), древноегипетско божество
 Мерит (езеро), езеро в САЩ
 Мерит (остров), остров в САЩ